Файон может означать:

 Файон — муниципалитет в Испании.
 Файон, Таня (род. 1971) — словенский политик.